Parkwood – CDP statunitense in California
Parkwood – CDP statunitense nello stato di Washington